200 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 23 lipca, a finał 24 lipca.

Mistrzem świata został Węgier Kristóf Milák, który czasem 1:50,73 pobił rekord świata należący od prawie 10 lat do Michaela Phelpsa. Srebrny medal zdobył Japończyk Daiya Seto (1:53,86), a brąz reprezentant Południowej Afryki Chad le Clos (1:54,15).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 23 lipca o 10:45 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 23 lipca o 21:35 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Swim-off 
Dogrywka (swim-off) rozpoczęła się 24 lipca o 10:00 czasu lokalnego.

Finał 
Finał rozpoczął się 24 lipca o 20:47 czasu lokalnego.

Przypisy 

M